Parlando D'Amore é um álbum de estúdio lançado pelo cantor e compositor italiano Dick Danello. O álbum foi gravado em Roma e finalizado em São Paulo.

Música da Itália
Álbuns de músicos da Itália